Sechellophryne är ett släkte av groddjur. Sechellophryne ingår i familjen Sooglossidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Sechellophryne